Droga krajowa nr 56 (Czechy)
 Droga krajowa nr 56 (Polska)
 Droga krajowa nr 56 (Węgry)